

Patronyme 

 Hans Friedrich von Rochow (1698-1787), général prussien ;
 Friedrich Eberhard von Rochow (1734-1805), baron et pédagogue prussien ;
 Friedrich Leopold Harry von Rochow (1881-1945), militaire et cavalier allemand ;
 Friedrich Wilhelm von Rochow (1689-1757), général prussien ;
 Stefan Rochow (né en 1976), personnalité politique allemande.

Voir aussi 
 Échelle d'Allred-Rochow, en physique.
 Synthèse de Müller-Rochow, en chimie.